(qui peut se traduire littéralement par « qui ne craint rien ») peut faire référence à :

Navires 
Le  est le type de cuirassé le plus commun du . Plusieurs navires portent ainsi ce nom :
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 HMS Dreadnought (1875),
 ,
 ,
 .
 Classe Dreadnought

Littérature 
  (1991), un livre de Robert K. Massie,
 Workers' Dreadnought, un journal de suffragettes,
  (1975), un livre de Richard Hough
  (2010), un roman de Cherie Priest
, un roman de Jack Campbell.

Cinéma et télévision 
, un épisode de Star Trek: Voyager,
, titre alternatif en anglais du film Piège en haute mer.

Autres 
 (1975), un jeu de guerre distribué par Simulations Publications, Inc.
 (1992), un jeu vidéo,
 , un type de robots fictifs de l'univers de Marvel.
, un type de caisse de résonance de guitare.

Voir aussi 
Dreadnoughtus, genre de titanosaures retrouvé en Argentine.